Vodnyantsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Воднянци) :
Vodnyantsi, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Vodnyantsi, village bulgare de l'obchtina de Dimovo, situé dans l'oblast de Vidin.